HKM – videogioco del 1988
 HKM – serie televisiva spagnola